Königseder ist der Familienname folgender Personen:

 Angelika Königseder (* 1966), deutsche Historikerin
 Karl Königseder (1943–2009), österreichischer Schriftsteller und Psychiater